Raissa – variante del nome proprio di persona Raisa
1137 Raïssa – asteroide della fascia principale